Нью-Ричленд:

 Нью-Ричленд — город в округе Уосика, штат Миннесота, США.
 Нью-Ричленд — тауншип в округе Уосика, Миннесота, США.